Die Eredivisie 2007/08 war die erste Spielzeit der niederländischen Eredivisie der Frauen. Meister wurde der AZ Alkmaar.

Saisonüberblick 
Die Saison 2007/08 war die erste Frauenfußballsaison in der Geschichte des niederländischen Profi-Fußballs. Die Liga ging mit sechs Mannschaften an den Start, die in je vier Begegnungen gegeneinander den ersten Frauenfußballmeister ausspielten. Mit insgesamt elf Siegen, vier Unentschieden und nur fünf Niederlagen setzte sich der AZ Alkmaar vor Willem II Tilburg durch. Schlechteste Mannschaft wurde der SC Heerenveen, welche nur insgesamt zwei Siege einfahren konnte. Mit acht Unentschieden während des gesamten Wettbewerbs musste sich ADO Den Haag begnügen. Angriffslustigste Mannschaft war Willem II, die es zu 41 Treffern brachten. Dabei hatten sie mit Karin Stevens und Dominique Vugts den besten Sturm, die beide zusammen 29 Treffer für ihre Mannschaft erzielten. Stevens war zudem mit zehn Toren Vorsprung auf Sylvia Smit von FC Twente Enschede die Toptorjägerin der Liga. Mit 40 Gegentoren war ADO so schlecht wie keine andere Mannschaft. Die beste Verteidigung stellte der Meister mit nur sechzehn Gegentreffern.
Als beste Spielerin der Saison wurde die Belgierin Femke Maes ausgezeichnet. Sie war zudem mit vier Treffern beste ausländische Torschützin. Die Rekord wurde in der Folgesaison gebrochen.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Weblinks 
 www.vrouwenvoetbalnederland.nl/

Einzelnachweise 

200708
Fußballsaison 2007/08